Leve oder Levé ist der Familienname folgender Personen:

 Édouard Levé (1965–2007), französischer Schriftsteller, Konzeptkünstler und Fotograf
 Gijsbert de Leve (1926–2009), niederländischer Mathematiker
 Laurens Leve (* vor 1448; † 1508), Staller der Insel Strand 
 Levo Leve (* ~1450; † nach 1495), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Domherr in Schleswig und Lübeck, Propst von Eiderstedt
 Manfred Leve (1936–2012), deutscher Fotograf